Basjino Selo (makedonska: Bašino Selo, Башино Село) är en ort i Nordmakedonien.   Den ligger i kommunen Opsjtina Veles, i den centrala delen av landet,  kilometer sydost om huvudstaden Skopje. Basjino Selo ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Basjino Selo är huvudsakligen kuperad, men österut är den platt. Basjino Selo ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer norr om Basjino Selo. Närmaste större samhälle är Veles,  kilometer söder om Basjino Selo. 

Trakten runt Basjino Selo består till största delen av jordbruksmark. Runt Basjino Selo är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Veles (stad)